Marie Doležalová (1987 -), une actrice tchèque.
 Michaela Doležalová (1984 -), une joueuse tchèque de volley-ball.